Джон Лонг (): Джон Лонг (1817—1894) — американский аболиционист, священник методистской епископальной церкви, автор книги «Картины рабства в церкви и государстве».
 Джон Лонг (род. 1953) — американский альпинист-скалолаз и писатель.
 Джон Лонг (ок. 1419—1478) — английский политик, член парламента Англии от Криклэйда.
 Джон Лонг (ок. 1517 — 1600/1602) — английский политик, член парламента Англии от округа Кнаресборо (апрель 1554), от округа Хедон (ноябрь 1554), от округа Шафтсбери (1563) и от округа Ньюкасл-на-Лайме (1571).
 Джон Лонг (род. 1956) — американский баскетболист.
 Джон Лонг (1838—1915) — американский юрист, политик и писатель, 32-й губернатор штата Массачусетс (1880—1883), министр военно-морских сил США (1897—1902).
 Джон Лонг (1872 — 1962) — ирландский евангелист, участник становления церкви «Елим» в период пятидесятничества в Ирландии и Великобритании.
 Джон Лонг (1548—1589) — английский протестантский священник, архиепископ города Арма в Северной Ирландии (1584—1589).
 Джон Лонг — британский компьютерный программист.
 Джон Лонг (1914—1972) — американский скрипач и дирижёр.
 Джон Лонг (1785—1857) — американский политик.
 Джон Лонг (1843—1924) — американский политик.
 Джон Лонг (1913/1914 — 2008) — англиканский священник, архидьякон диоцеза Или (1970—1981).
 Джон Лонг (1869—1941) — североирландский политик.
 Джон Лонг (род. 1964) — североирландский художник и живописец.
  (род. 1957) — австралийский палеонтолог.